Newcastle oder New Castle ist der Name folgender Orte

in England:
 Newcastle upon Tyne, Stadt in der Grafschaft Tyne and Wear
 Newcastle-under-Lyme, Staffordshire
 Newcastle (Shropshire), auch Newcastle on Clun

in Wales:
 Newcastle Emlyn

in Nordirland:
 Newcastle (Nordirland)

in Irland:
Newcastle (South Dublin)
Newcastle (County Tipperary)
Newcastle (County Wicklow)
Newcastle West, County Limerick

in Kanada:
 Newcastle (New Brunswick)
 Newcastle (Ontario)
 New Castle (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 New Castle (Alabama)
 Newcastle (Arkansas)
 New Castle (Colorado)
 New Castle (Delaware)
 Newcastle (Florida)
 Newcastle (Illinois)
 New Castle (Indiana)
 Newcastle (Kalifornien)
 New Castle (Kentucky)
 Newcastle (Maine)
 Newcastle (Nebraska)
 New Castle (New Hampshire)
 New Castle (New York)
 New Castle Township (North Carolina)
 Newcastle (Ohio)
 Newcastle (Oklahoma)
 New Castle (Pennsylvania)
 New Castle Township (Pennsylvania)
 Newcastle (Tennessee)
 Newcastle (Texas)
 Newcastle (Utah)
 New Castle (Virginia)
 Newcastle (Washington)
 Newcastle (Wyoming)

weitere:
 Newcastle (New South Wales), Australien
 Newcastle (St. Kitts und Nevis)
 Newcastle (Südafrika), Stadt
 Newcastle (Gemeinde), Südafrika
Newcastle steht für:

Nichtgeografisches
 Duke of Newcastle, britischer Adelstitel, zu den Personen siehe dort
 Newcastle United, Premier-League-Club aus Newcastle upon Tyne
 Newcastle-Krankheit, eine Viruserkrankung bei Vögeln
 Newcastle Brown Ale, eine englische Biersorte
 Codename eines Prozessors von AMD, siehe AMD Athlon 64 #Newcastle